Der Gran Canaria Challenger I 2021 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Februar 2021 in Las Palmas de Gran Canaria stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier in Las Palmas de Gran Canaria
ATP Challenger Tour 2021